Cathedra är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Cathedra ingår i familjen Aptandraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen

ceb:Cathedra serrata